Família Rothschild — dinastia de banqueiros e financistas 
Rothschild (Wisconsin) — cidade do Wisconsin, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos